Definition – album dei Dirty Rotten Imbeciles del 1992
Definition – compilation hip hop della Neblina Records del 2004

Pagine correlate 
Definizione (disambigua)